Грб Чешке може да се односи на:
 Грб Чешке Републике.
 Грб Чешке (Бохемије).